FY ou fy peut faire référence à :
 Audi Q5 FY, une automobile du constructeur allemand Audi ;
 Macédoine, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 Namibie, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 le frison occidental (langue parlée aux Pays-Bas), selon la norme ISO 639 des codes de langue ;
 l'acronyme de Financial Year (exercice comptable en français) ;
 FY, éditeur phonographique fondé en 1972, connu également comme les disques du Solstice.
 

Code